Ньяса - багатозначний термін

 Топоніми і похідні
 Ньяса - озеро в Африці.
 Ньяса (провінція) - адміністративна одиниця (провінція) в Республіці Мозамбік
 Ньяса (заказник) - заказник (Niassa Game Reserve, NGR) в Республіці Мозамбік
 Королева Ньяса - декоративна акваріумна рибка, ендемік озера Ньяса.

 Інші значення
 Ньяса (народ) - африканський народ;
 Няса (мова) - мова народу ньяса;
 Ньяса (йога) (додаток, розміщення) - вид маніпуляцій в йозі при проведенні тантричних обрядів.